Годен може бити:

 Годен (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија
 Годен (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија
 Велики Годен (до 1955 — Годен), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Мали Годен, насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија
 Шапел Годен, насеље и општина у региону Поату-Шарант, Департман Де Севр, Република Француска
 Шемире ле Годен, насеље у региону Лоара, Департман Сарт, Република Француска